WellCode este o companie cu sediul în orașul Cluj-Napoca ce oferă servicii de mentorat în domeniul programării pentru începători în programare, persoane ce își doresc o reconversie profesională spre domeniul IT și pentru elevi care se pregătesc pentru olimpiade, examene școlare, sau concursuri. Compania își oferă serviciile prin intermediul unei platforme online, dar și prin intermediul call-urilor și stream-urilor live săptămânale de pe canalul lor de YouTube, unde mentorii interacționează cu clienții, respectiv audiența.

La începutul anului 2021, platforma a ajuns la un număr de aproximativ 100.000 de cursanți înregistrați, cel mai tânăr cursant WellCode la momentul respectiv fiind un elev de 11 ani de clasa a VI-a, iar cel mai vârstnic fiind un pensionar de 68 de ani.

Istoric 
WellCode a fost înființată pe 11 septembrie 2017 de către Tiberiu Petru Trîmbițaș, fost olimpic la informatică și fost angajat Google și Facebook, ce s-a întors în România pentru a-i ajuta pe pasionații de programare să depășească obstacolele pe care le-a întâlnit și el când a început să descopere secretele informaticii.

În anul 2020 numărul cursanților a crescut cu o aproximativ treime față de anul 2019, compania înregistrând venituri de peste 2 milioane de lei, dublu față de 2019. Conform fondatorului, pandemia de Coronavirus a jucat și ea un rol în această evoluție.

În iunie 2021, compania și-a actualizat logo-ul pe toate site-urile unde are prezență, noua identitate vizuală integrând în imaginea brandului WellCode o soluție care în urmă cu 200 de ani revoluționa comunicarea și transmiterea la distanță a mesajelor: Codul Morse. Logo-ul constă în litera C, alcătuită din două rânduri de linii și puncte care, decodificate din Codul Morse înseamnă „Well", respectiv „Code".

Platforma online 
Ideea unei platforme online unde cursanții se pot înregistra și unde pot rezolva probleme a apărut inițial ca o necesitate de filtrare a celor dornici de a beneficia de serviciile de mentorat ale lui Tiberiu Petru. Pe când fondatorul WellCode oferea servicii de meditații și mentorat de unul singur, iar cererea a devenit prea mare, el a implementat acest sistem, care să acționeze asemeni unui examen de admitere. Deși nu avea încă numele de WellCode, platforma avea ca scop transmiterea unor informații teoretice structurate în mod clar, si evaluarea în timp real a rezolvărilor realizate de către cursanți ale problemelor.

Cu ajutorul fostului său coleg de cameră din perioada liceului, Tiberiu Petru a perfecționat platforma WellCode, care este în prezent centrul de activitate al tuturor cursanților care rezolvă problemele de algoritmică.

Platforma dispune de un sistem de realizări (achievements), similare cu cele obținute în jocurile pe calculator, pentru a motiva cursanții să continue să învețe și să revină zilnic pe platformă.

Modulul gratuit 
Toate noțiunile și problemele de pe platforma online sunt structurate pe module. Acestea pornesc de la un grad de dificultate scăzut și cresc treptat în complexitate. Primul modul se numește „Învață programare de la 0" și este disponibil gratuit oricui se înregistrează. Gratuitatea, deci, implicit accesibilitatea acestui prim modul are ca rol principal familiarizarea cursanților cu structura platformei.

Dacă un cursant termină modulul gratuit în termen de 7 zile de la înscrierea pe platformă, acesta va primi drept premiu un tricou.

Programul de burse „WellCode” 
WellCode a implementat din luna august a anului 2021 un program de burse pentru toți cursanții care parcurg întreg programul de mentorat. Susținut de Banca Transilvania, acest program se adresează tuturor celor care doresc să dovedească cât de bine stăpânesc domeniul programării în urma absolvirii programului de mentorat. Bursele se acordă în urma unui concurs care are o durată de 2 ore și cuprinde materia din primele 4 module de pe platforma online a programului de mentorat. Concursul va avea loc după 6 luni de la înscriere, iar cei clasați pe primele locuri (primii 1%) își vor primi toată investiția financiară înapoi, restul participanților primind și ei o recompensă financiară, care, deși mai mică, rămâne în continuare relevantă efortului depus. 

Codul scris de către cursanți este evaluat în mod automat, astfel încât evaluarea este pur obiectivă, singurul lucru recompensat fiind performanța cursanților. Banca Transilvania, în calitate de partener al acestui proiect de burse, și-a exprimat dorința de a recruta specialiști din rândurile absolvenților programului de mentorat WellCode.

Note